TA sau Ta poate fi:

 Tantal, element chimic cu simbolul Ta
 Taranto, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba tamilă, codul ISO 639-1
 Terminologia Anatomica, standardul internațional a termenilor latini folosiți în anatomia umană. 
 Tensiune arterială

Legături externe 
 
  „TA” la acronymfinder.com